Фігейра-да-Фош () — португальська власна назва.

Топоніми

Сан-Жуліан-да-Фігейра-да-Фош — парафія.
 Фігейра-да-Фош — муніципалітет.